Mairet  est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alexandre Mairet (1880-1947), artiste peintre, graveur xylographe et illustrateur suisse ;
 Claude Mairet (1949-), guitariste et arrangeur français ;
 Ethel Mairet (1872-1952), tisserande britannique, personnalité importante dans le développement de ce métier pendant la première moitié du  ;
 Gérard Mairet (1943-), professeur de philosophie et philosophe français ;
 Jean Mairet (1604-1686), auteur dramatique et homme de théâtre français ;
 Louis Mairet (1916-1998), militaire de la France Libre et compagnon de la Libération ;
  (1886-1975), dessinateur, écrivain et journaliste britannique.

Patronyme français